A prova dos 50 metros borboleta masculino da natação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2009 ocorreu nos dias 26 e 27 de julho no Stadio del Nuoto em Roma.

Recordes 
Antes desta competição, os recordes mundiais e do campeonato nesta prova eram os seguintes:

Medalhistas

Resultados

Eliminatórias 
Estes são os resultados das eliminatórias:

Semifinal 
Estes são os resultados das semifinais:

Final 
Estes são os resultados da final:

Novos recordes

Ligações externas 
 
 

Eventos do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de 2009